Премия Британской Академии в области видеоигр () — премия, ежегодно вручаемая организацией BAFTA лучшим разработкам компьютерной игровой индустрии. Эта премия стала результатом разделения премии , просуществовавшей пять лет (1998—2003), в знак признания компьютерных игр одним из основных видов современного искусства.

Впервые премия была вручена 25 февраля 2004 года.

Номинанты и победители в категории «Лучшая видеоигра»

См. также 
 5 церемония награждения премии Британской Академии в области видеоигр

Премия BAFTA
Премии в области компьютерных игр